Le qualificazioni del singolare del St. Petersburg Ladies Trophy 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Andrea Petković (qualificata)
  Kirsten Flipkens (qualificata)
  Camila Giorgi (ritirata)
  Elise Mertens (qualificata)
  Denisa Allertová (secondo turno)

  Irina Chromačëva (primo turno)
  Donna Vekić (ultimo turno, Lucky loser)
  Patricia Maria Tig (primo turno, ritirata)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)

Qualificate 

  Andrea Petković
  Kirsten Flipkens

  Stefanie Vögele (ritirata)
  Elise Mertens

Lucky loser 

  Donna Vekić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2017